"Shady" pode ser:
 Shady Records, gravadora
 Shady Shores, localidade do Texas
 Slim shady, pseudónimo de Eminem
 Shady Point, localidade de Oklahoma
 Shady Hills, localidade da Flórida
 Shady Grove (Oklahoma)
 Shady Dale, localidade do estado da Geórgia
 Shady Spring, localidade da Virgínia Ocidental
 Shady Hollow, localidade do Texas
 Shady Girl, single
 Shady Side, localidade de Maryland
 Shady Cove, localidade do Oregon
 Shady Grove (Metro de Washington)

Desambiguações de topônimos